Хекопако има више значења:

 Хекопако (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хекопако, Сан Антонио (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хекопако (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику